«Русский сатирический листок» — русский художественный сатирический журнал (с карикатурами), издававшийся в Российской империи в конце XIX века.

Периодическое печатное издание «Русский сатирический листок» издавалось в городе Москве на русском языке с 1882 до 1889 год включительно (за исключением 1885 года). 

Срок предполагался еженедельным, но, за исключением 1889 года, журнал «Русский сатирический листок» никогда не выходил полным числом номеров. 

Редакторами-издателями были Н. А. Полушин, А. Я. Липскеров и Н. Н. Соедов.

Среди сотрудников журнала был, в частности, русский поэт Алексей Будищев.

Примечания

Источники 
 

Сатирические журналы Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1882 году
Печатные издания, закрытые в 1889 году